Cet article donne une liste de parcs d'Helsinki en Finlande.

Présentation 

Selon le Service national cartographique de Finlande, au début de 2015, Helsinki comptait 213,92 kilomètres carrés, soient 21 392 hectares de parcs.
Selon la municipalité d'Helsinki, la ville comptait 1 898 hectares de parcs et 4 734 hectares de forêts en 2014, ce qui signifie qu'un tiers environ d'Helsinki est recouvert de divers espaces verts.
Les plus anciens parcs de la ville remontent au  et de nouveaux parcs ouvrent chaque année.

Liste des parcs

Références

Liens externes 

Parc ou jardin public à Helsinki
Parcs d'Helsinki